2 miejscowości w Polsce: 
 Nadolna – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Nadolna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska

Zobacz też: Dąbrówka Nadolna, Nadolna-Kolonia, Siennica Nadolna